Mock peut faire référence à :

Informatique 
 En programmation orientée objet, un mock est un objet simulé cherchant à reproduire le comportement d'un système réel complexe.

Nom de famille 

 Alois Mock (1934-2017), homme politique autrichien ;
 Elmar Mock (1954-), ingénieur horloger suisse ;
 Evan Mock (1997-), acteur, mannequin et skateur américain ;
 Janet Mock (1983-), écrivaine, journaliste et présentatrice de télévision américaine ;
 Lolenga Mock (1972-), boxeur danois.

Audiovisuel 

 Le Mock : duo de vidéastes de vulgarisation littéraire.

Patronyme anglais
Patronyme germanique